El término Ciudad Jardín puede referirse a:

Ciudad Jardín, movimiento urbanístico.
 Ciudad Jardín, grupo musical español.

A las siguientes localidades:
Ciudad Jardín Lomas del Palomar, localidad del partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ciudad Jardín El Libertador, localidad del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Valencia, España.
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Madrid, España.
Ciudad Jardín, colonia de inicios del siglo XX, que luego daría a un barrio de Madrid (en Chamartín).
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Alicante, España.
Ciudad Jardín, parte alta del barrio de Matico-Ciudad Jardín de la ciudad de Bilbao, España.
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, España.
Ciudad Jardín, barrio del distrito homónimo de Málaga, España.
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Almería, España.
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Córdoba, España.
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Sevilla, España.
Ciudad Jardín, Colonia de la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, México.
Ciudad Jardín, Barrio en la Ciudad de Managua, Nicaragua.
Ciudad Jardín, población de Segur de Calafell en Tarragona, España.
Ciudad Jardín, barrio de la ciudad de Vitoria, España.
Ciudad Jardín, playa situada en la ciudad de Palma de Mallorca, España.
Ciudad Jardín, urbanización perteneciente a la pedanía de Los Cortijillos (Los Barrios), provincia de Cádiz, España.
'''Viña del Mar, Chile.